La cathédrale du Saint-Nom peut désigner :

États-Unis 
 la cathédrale du Saint-Nom à Chicago en Illinois ;
 la cathédrale du Saint-Nom de Steubenville à Steubenville dans l'Ohio ;
 la cathédrale du Saint-Nom-de-Jésus de Raleigh à Raleigh en Caroline du nord (en construction début 2016).

Ailleurs dans le monde 
 la cathédrale du Saint-Nom à Bombay en Inde ;
 la cathédrale du Saint-Nom à Brisbane en Australie ;
 la cathédrale du Saint-Nom-de-Jésus à Fianarantsoa à Madagascar ;
 la procathédrale du Saint-Nom-de-Marie à Harar, en Éthiopie ;
 la co-cathédrale du Saint-Nom-de-Jésus de Jérusalem.

Voir aussi 
 

SaintNom
~